

Поливне — село, Абайський район, Карагандинська область
 Поливне — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область